George Villiers, I duca di Buckingham (1592-1628) – favorito dei re d'Inghilterra Giacomo I Stuart e Carlo I Stuart
George Villiers, II duca di Buckingham (1628-1687) – esiliato da Carlo II d'Inghilterra
George Villiers, IV conte di Jersey (1735-1805) – nobile e politico inglese
George Villiers (1759-1827) – politico britannico
George Villiers, IV conte di Clarendon (1800-1870) – ministro degli Esteri della Gran Bretagna
George Villiers, VI conte di Clarendon (1877-1955) – Governatore generale dell'Unione Sudafricana